«Вода́» — название нескольких фильмов:
 «Вода» (1985) — британская комедия Дика Клемента и Джорджа Харрисона.
 «Вода» (2005) — канадско-индийская драма режиссёра Дипы Мехты.
 «Вода» (2006) — российский телевизионный фильм.
  (2010) — индийский научно-фантастический фильм режиссёра Шекхара Капура.